Bertolli steht für:

 Bertolli (Marke), italienische Lebensmittelmarke
 Francesca Bertolli (um 1710–1767), italienische Opernsängerin

Siehe auch:
 Bertoli